Stadsskogen kan syfta på:

Stadsskogen, Uppsala – ett parkområde
Stadsskogen, Alingsås – ett bostadsområde i Alingsås
Stadsskogen, Nora - Nora kommun